El Junco kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 El Junco, Michoacán de Ocampo, ort, 
 El Junco, Durango, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar